Le tournoi de tennis de Linz est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1999, classée en catégorie Tier II, se dispute du 25 au .

Mary Pierce remporte le simple dames. En finale, elle bat Sandrine Testud, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Irina Spîrlea et Caroline Vis.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Linz
 Saison 1999 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1999
Linz
Sport en Autriche en 1999
Tennis en octobre 1999